Deux sous-marins différents de la marine royale suédoise ont porté successivement le nom de HMS Valen : 
 Le , un sous-marin lancé en 1925 et désarmé en 1944.
 Le , un sous-marin de  lancé en 1955 et désarmé en 1980.

Notes et références